Dies ist eine Liste der Premierminister von Mosambik seit der Unabhängigkeit von Portugal 1974/75.

Liste der Amtsinhaber

Siehe auch 
 Liste der Präsidenten von Mosambik

Weblinks 
 Liste der Staatsoberhäupter und Regierungschefs von Mosambik World Statesmen.org (englisch)

Mosambik
!